Black Adam is de soundtrack van Lorne Balfe voor de film met dezelfde naam. Het album werd uitgebracht op 14 november 2022 door WaterTower Music.

In juli 2022 werd aangekondigd dat Balfe, die eerder extra muziek schreef voor Christopher Nolans The Dark Knight-trilogie en de muziek componeerde voor The Lego Batman Movie, de muziek voor de film zou componeren. De thema's van Black Adam en de Justice Society werden respectievelijk als singles uitgebracht op 30 september 2022 en 7 oktober 2022 door WaterTower Music.

Tracklijst 

Filmmuziek
Muziekalbum uit 2022
Muziekalbum van Lorne Balfe
Soundtrackalbum